Ники́тинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Никитинская улица — улица в Брянске.
 Никитинская улица — улица в Воронеже.
 Никитинская улица — улица в Москве.
 Никитинская улица — улица в Новороссийске.
 Никитинская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Никитинская улица — улица в Сестрорецке.
 1-я Никитинская улица;
 2-я Никитинская улица;
 Ново-Никитинская улица.
 Никитинская улица — бывшее название улицы Авдеева в Орске.
 Никитинская улица — одно из устаревших названий улицы Никитина в Томске.

Украина 
 Никитинская улица — улица в Днепре.

См. также 
 Никитинская площадь
 Никитинский проспект
 Никитинский мост